Лос Мота има више значења:

 Лос Мота (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лос Мота (Херез), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику